2-й лыжный полк () — немецкий полк лыжных войск, воевавший во Второй мировой войне в составе 1-й лыжной дивизии вермахта.

Образование 
Полк образован в сентябре 1943 года в составе группы армий «Центр» на основе 2-го, 4-го, 7-го, 9-го и 11-го лёгких пехотных (егерских) батальонов, личный состав которых также был распределён во 1-й лыжный полк. Находился в составе 1-й лыжной бригады, которая была 2 июня 1944 года преобразована в 1-ю лыжную дивизию.

Структура 
 Штаб
 1-й лыжный батальон
 1-я лыжная рота
 2-я лыжная рота
 3-я лыжная рота
 4-я пулемётная рота
 2-й лыжный батальон
 5-я лыжная рота
 6-я лыжная рота
 7-я лыжная рота
 8-я пулемётная рота
 3-й лыжный батальон
 9-я лыжная рота
 10-я лыжная рота
 11-я лыжная рота
 12-я пулемётная рота
 13-я рота пехотных орудий
 14-я противотанковая рота

Командиры 
 Майор Вильгельм фон Залиш (15 ноября 1943 — 14 апреля 1944)
 Майор Юлиус Грунд (18 — 31 августа 1944)
 Майор Ганс Раст (31 августа 1944)
 Подполковник Альберт Байерлайн (31 августа 1944 — 14 февраля 1945)

Награждённые орденами

Рыцарский Крест Железного креста 
 Эрих Шефер, 31.01.1945 — капитан резерва, командир 2-го батальона

Ссылки 
 Skijäger-Regiment 2 на сайте Lexikon der Wehrmacht
 2 Ski Jäger Regiment на сайте Orders of Battle

Полки Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году